Таш (танж) — вид шолома, що побутував на Кавказі
 Таш — діалектна назва балагана, намету. У «Лексиконі» Лаврентія Зизанія цим словом перекладене  («скинія»).
 Таш — зле божество з циклу К. С. Льюїса «Хроніки Нарнії»

Топонім 

 Таш — острів архіпелагу Північна Земля
 Таш — село в Ірані, в остані Ґілян

Див. також 
 Теш (значення)
 Яман-Таш (значення)
 Беш-Таш
 Кизил-Таш
 Ла-Таш
 Таш-Хан — караван-сарай у Білогірську
 Тешик-Таш (печера)
 Таш-Рабат
 Беглік-Таш — давнє фракійське скельне святилище в Болгарії
 Таш-Ой — печера в Ішимбайському районі Башкортостану
 Шульган-Таш — печера, гірський масив і заповідник у Башкортостані
 Таш-Аїрська культура

Примітки